Henrik von Eckermann (né en 1981), cavalier suédois de saut d'obstacles
Johann Peter Eckermann (1792-1854), écrivain allemand
Richard Eckermann (1862-1916), officier de la marine impériale allemande 
Sylvia Eckermann (née en 1962), artiste autrichienne
Patronyme austro-bavarois
Patronyme germanique
Patronyme allemand